Филибер де Ри (; ок. 1540 — 24 января 1597), барон де Балансон, граф де Вара (Varax) — военный и государственный деятель Испанской империи.

Биография 

Сын Жерара де Ри (ум. 1575), маркиза де Трефор, барона де Балансон, сеньора де Вийяфанс, и Клод Луизы де Лонгви, брат Марка и Фердинанда де Ри.

Сеньор де Романж и Вийяфанс. Бальи Доля.

Соединил в своих руках крупнейшую часть владений дома де Ри.

В 1595 году был назначен генералом артиллерии Испанских Нидерландов.

24 января 1597 командуя пятитысячным войском наемников, был разгромлен в битве при Тюрнхауте англо-голландскими силами Морица Оранского и погиб в бою.

Семья 

Жена: Клодин де Турнон (ок. 1540 — ок. 1600), дама де Вассальё, дочь Жюста II де Турнона (ум. 1564), графа де Руссильон, и Клод де Латур де Тюренн

Дети:

 Кристоф де Ри де Ла-Палю (ок. 1570—1637), маркиз де Варамбон. Жена (16.05.1598): Леонор Шабо (ум. 1618), дама де Нёшатель, дочь Леонора Шабо, графа де Шарни и Франсуазы де Ри
 Клод де Ри (ок. 1576—24.03.1648), барон де Балансон. Жена (20.08.1608): Клодин-Проспер де Лабом (р. 1588), дочь Антуана де Лабома, графа де Монревель, и Николь де Монмарен
 Франсуа III де Ри (ум. 17.04.1637), архиепископ Безансона
 Жоашен де Ри, аббат Сен-Клода
 Луиза. Муж (1614): Клод-Антуан де Пуатье (ум. 1629)
 Жанна. Муж: Гийом де Ришардо (ум. 1640)
 Клер. Муж: Гаспар де Монмейёр
 Элен, монхиня в Лабоме
 Александрина (1.08.1589—26.12.1666), графиня де Вара. Муж (31.01.1616): Леонард II фон Таксис (1594—1628), генерал-почмейстер Испанских Нидерландов

Литература 

 Dunod de Charnage F. I. Mémoires pour servir à l’histoire du comté de Bourgogne. — Besançon: Jean-Baptiste Charmet, 1740, p. 84
  
 Moréri L. Le Grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane. T. IX. — P.: Companie des Libraires Assosiéz, 1759, p. 446

Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Генералы Испании